Verestói György (1698–1765) református püspök, egyházi író, versszerző
 Verestói György (1739–1794) református lelkész, versszerző